Meyers peut désigner :

Patronyme

 Ann Meyers (née en 1955), joueuse de basket-ball et journaliste américaine ;
 Anne Akiko Meyers (née en 1970), violoniste américaine ;  
 Ari Meyers (née en 1969), actrice américaine ;
 Armand Meyers (1862-1951), procureur-général de Liège ; 
 Benjamin Meyers (1998), joueur de hockey sur glace américain ;
 Denis Meyers, graffeur belge ; 
 Derek Meyers, homme politique provincial canadien ;
 Eric M.  Meyers (-), archéologue américain ;   
 Harrie Meyers (1879-1928), coureur cycliste néerlandaisv ;   
 Jean-Pierre Meyers (né en 1948), homme d'affaires français ;  
 Jean-Victor Meyers (né en 1986), homme d'affaires français.
 Kent Meyers, auteur américain
 Krystal Meyers (née en 1988), chanteuse américaine ;
 Mary Meyers (née en 1946), patineuse de vitesse américaine ;
 Nancy Meyers (née en 1949), scénariste, productrice et réalisatrice américaine ;
 
 Seth Meyers (né en 1973), humoriste américain.
 Sidney Meyers (1906-1969), réalisateur et documentariste américain 
 Suzette Meyers (?), actrice et journaliste canadienne ;
 Timothy Meyers (1945-1989), comédien, metteur en scène et dramaturge américain ;

Nom composé
 Jonathan Rhys-Meyers (né en 1977), acteur irlandais.

Divers
 Le Meyers 200, quadriplace de tourisme américain.